Nositelkou jména Marie Brabantská byly:

 Marie Brabantská (1190–1260), dcera brabantského vévody Jindřicha I.
 druhá manželka římského krále Oty Brunšvického a poté Viléma Holandského
 Marie Brabantská (1226–1256), dcera brabantského vévody Jindřicha II.
 první manželka rýnského falckraběte Ludvíka II. Hornobavorského
 Marie Brabantská (1254–1321), dcera brabantského vévody Jindřicha III.
 druhá manželka francouzského krále Filipa III.
 Marie Brabantská (1280–1340), dcera brabantského vévody Jana I.
 druhá manželka savojského hraběte Amadea V.
 Marie Brabantská (1325–1399), dcera brabantského vévody Jana III.
 manželka hraběte Rainalda III. z Geldernu